Fontaine-Notre-Dame puede referirse a: 

 Fontaine-Notre-Dame, comuna francesa situada en Aisne.
 Fontaine-Notre-Dame, comuna francesa situada en Norte.